Babi Yar — ravina existente em Kiev, capital da Ucrânia

Babi Xavier — atriz, apresentadora e cantora brasileira

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos